Ма́рцин Ками́ньский (; 15 января 1992, Конин) — польский футболист, защитник клуба «Шальке 04». Выступал за сборную Польши.

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Алюминий» (ныне «Гурник») из родного Конина. Благодаря своим стараниям попал в юношеский состав познанского «Леха», дебютировал в основном составе в 2009 году и выиграл чемпионат Польши.

Летом 2018 года подписал контракт с дюссельдорфской «Фортуной».

В сборной 
В юношеской сборной провёл 14 игр. Дебютировал в основной сборной 16 декабря 2011 года в матче против сборной Боснии и Герцеговины. 2 мая 2012 года попал в предварительный состав польской дружины на Евро-2012 из 26 человек, по итогам обсуждения остался в заявке на Евро-2012.

Достижения 
 Чемпион Польши (2): 2009/10, 2014/15
 Обладатель Суперкубка Польши: 2015
 Финалист Кубка Польши: 2014/15

Список матчей

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф